Виталий Юрьевич Стежко (29 января 1997 года, станица Бузиновская, Выселковский район, Краснодарский край, Россия) — российский футболист, защитник красноярского «Енисея»

Биография 
В родной станице сначала занимался вольной борьбой и лишь потом попал в футбольную районную команду к тренеру Николаю Васильевичу Морщакову. Вскоре оказался в академии «Краснодара», воспитанником которой он является. Несколько лет выступал за фарм-клубы в первенствах ПФЛ, ЛФЛ и ФНЛ. Летом 2018 года на правах аренды перешел в армянский «Пюник». Дебютировал за клуб в розыгрыше Лиги Европы в гостевом поединке с македонским «Вардаром».

Играл за юношеские команды. 1 октября 2018 года впервые был вызван в расположение молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы против Македонии и Австрии.

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 21.11.20

Примечания

Ссылки 
профиль на сайте ФК «Краснодар»

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Краснодар-3»
Игроки ФК «Краснодар»